Kwanŭm sa – klasztor w Korei Południowej
 Kwanŭm sa – klasztor w Korei Północnej